Prva češka nogometna liga 2006./07. ili Gambrinus liga 2006./07. bila je 14. sezona Prve češke nogometne lige. Započela je 29. kolovoza 2006., a završila 17. svibnja 2007. 

Sparta Prag je po deseti put osvojila naslov državnog prvaka. Najbolji strijelac lige bio je Luboš Pecka sa 16 pogodaka.

Rezultati

Najbolji strijelci

Transferi

Trenerski

Izvori 

  Prva češka nogometna liga 2006./07. na idnes.cz

Prva češka nogometna liga po sezonama